

История 
Когда Хэфэй был основан в Китайской Народной Республике, его население составляло всего 100 000 человек. После того, как Хэфэй стал столицей провинции Аньхой, число иммигрантов выросло, большое количество людей переехало в провинцию Аньхой. Тем не менее, в провинции есть много видов диалектов, и существует большая разница в произношении на севере и юге. Хотя Хэфэйский диалект и является официальным, словарный состав диалекта трудно понять, и систему произношения трудно освоить за короткое время.

Характеристики 
Хэфэйский диалект является диалектом городского округа Хэфэй. Принадлежит к ветви Цзян Хуай языка Мандарин. Современный Хэфэйский диалект также используется в таких областях, как Фэйдун, Фэйси, в некоторых поселках области Чанфэн.

Особенности 
Отличительная черта Хэфэйского диалекта — смесь северного акцента и южного. Тональность очень разнообразна.

При редупликации слов тон первого слога остается неизменным, а тон второго слога становится более мягким. Например, вторые слоги в словах «бабушка» “奶奶” и «мама» “媽媽” мягкие, но характеристика тона разная.

Ссылки 
 Статья с Байдупедии 

Китайские языки и диалекты
Языки Китая